SBUG est le code OACI pour :
 l'aéroport international Rubem Berta, à Uruguaiana, au Brésil.

Codes OACI des aéroports